Sergy se poate referi la următoarele comune din Franța:

 Sergy, Ain, o comună din departamentul Ain
 Sergy, Aisne, o comună din departamentul Aisne